Опасное лето может означать:
Опасное лето — повесть Эрнеста Хемингуэя.
Опасное лето — сказочная повесть Туве Янссон.